Лас Финкас има више значења:

 Лас Финкас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Финкас (Санто Томас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Финкас (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Финкас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Финкас (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Финкас (Виља Хуарез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику